Комитет УАФ по развитию футбола в регионах «Совет регионов УАФ» () — организован 16 августа 2000 года и является постоянно действующим органом Украинской ассоциации футбола, который подчиняется ей и способствует развитию футбола в регионах Украины.

Функции 
Обеспечение и содействие розростания уроввня и массовости футбола в регионах Украины на основе консолидации усилий граждан и организаций регионов, заинтересованных в его развитии.
Демократизация управления футболом. Содействие согласованному взаимодействию, сотрудничеству и футбольной солидарности всех регионов Украины, заинтересованных в развитии футбола.
Усовершенствование системы подготовки футболистов и методологии игры в футбол в регионах.
Развитие системы пропаганды и популяризации футбола в регионах.
Удовлетворение и защита интересов региональных федераций, членов ФФУ.

Состав «Совета регионов» 
В состав Совета входит по одному представителю от каждой региональной федерации.
Всего региональных федераций насчитывается 27:

Руководство 
Руководит работой «Совета регионов» Председатель, который избирается на её организационном заседании из числа представителей региональных федераций.
На заседании «Совета регионов» по предложении Председателя избираются два заместителя.
Председатель и его заместители избираются сроком на 4 года.

Председатель
 Дьяченко Анатолий Михайлович

Заместители
 Гайворонский Иван Григорьевич
 Гаваши Андрей Андреевич

Контакты 
 адрес:	Украина, 01133, Киев-133, переул. Лабораторный, 7-А, а/я 55
 тел:	+380 (44) 521-05-52
 факс:	+380 (44) 521-05-52

Ссылки 
Официальный сайт 

Футбольные федерации Украины